Kresta ist der Familienname folgender Personen:

 Ivo Kresta (* 1977), tschechischer Basketballspieler
 Roman Kresta (* 1976), tschechischer Rallyefahrer

Siehe auch:
 Cresta
 Kresta-I-Klasse
 Kresta-II-Klasse